Джа́вский райо́н:
 Джавский район — старое название формальной административной единицы Грузии Джавский муниципалитет
 Джавский район — старое название Дзауского района Южной Осетии